UOR oder UoR steht als Abkürzung für:
 Universal Orlando Resort, Themenpark-Resort in Orlando, Florida
 University of Reading, Universität in Reading, England
 University of Ruhuna, Universität in Matara, Sri Lanka
 Universidade Óscar Ribas, Universität in Talatona, Angola

Abkürzung